Роберт Емерсон Лукас (* 1937) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії
 Роберт Лукас (губернатор) (1781 — 1853) — американський політик, губернатор штату Огайо
 Роберт Лукас (письменник) (1904 — 1984) — австрійський письменник
 Роберт Лукас (хокеїст) (* 1978) — австрійський хокеїст, гравець збірної Австрії

Сторінки зі списками однофамільців-тезок